Keepsake – gruppo musicale statunitense
Keepsake: Il mistero di Dragonvale (Keepsake) – videogioco del 2006
Keepsake – album di Hatchie del 2019